АПВ (провід) — алюмінієвий монтажний ізольований провідник;
 АПВ (електроенергетика) — автоматичне повторне ввімкнення.